Петі́-Пале́-е-Корнам () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 470 км на південний захід від Парижа, 45 км на схід від Бордо.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилося 263 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 717,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Діалект 
У районі міста поширений діалект Ґабай ().

Ресурси: [[:fr:Pays_Gabay|:fr:Pays Gabay] (на фран.) та http://monpatoislegabaye.blogspot.com/ (на ґаб.)

Посилання 
 Петі-Пале-е-Корнемпс на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Петі-Пале-е-Корнам на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Жиронда

Примітки 

Муніципалітети департаменту Жиронда